Halowe Mistrzostwa Szwajcarii w Lekkoatletyce 2011 – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w St. Gallen 19 i 20 lutego.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2011 w lekkoatletyce
2011 w Szwajcarii
Szwajcaria 2011
Lekkoatletyka w Szwajcarii
Sport w St. Gallen